Mănăstirea Frumoasa se referă la două mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Frumoasa - mănăstire din municipiul Iași (România)
 Mănăstirea Frumoasa - mănăstirea din cadrul comunei Frumoasa din raionul Călărași (Republica Moldova).